Utz (roman), een roman van Bruce Chatwin
Utz (film), een film van George Sluizer
UTZ Certified, een keurmerk voor koffie en andere tropische producten